Мејтланд има више значења:
 Мејтланд
 Мејтланд (Пенсилванија)
 Мејтланд (Флорида)
 Мејтланд (Мисури)